Kanala steht für:

 Kanala (Kythnos), Küstensiedlung auf Kythnos auf den Kykladen, Griechenland
 Kanala (Gautéguiz de Arteaga), Strand und Ortsteil der Gemeinde Gautéguiz de Arteaga, Provinz Bizkaia, Autonome Gemeinschaft Baskenland, Spanien
 Kanala (Gattung), Insektengattung
 Kanala loebli, Insektenart
 Kanala punctiventris, Insektenart
 Kanala montaguei, Insektenart
 Kanala bipunctata, Insektenart
 Kanala reticulata, Insektenart